Поярково — название населённых пунктов в России:
 
 Поярково — село, административный центр Михайловского района Амурской области.
 Поярково — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Поярково — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Поярково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Поярково — деревня в Михайловском районе Рязанской области.